Kopi susu (single) - single van Sandra Reemer
 Kopi susu (EP) - EP van Sandra Reemer